Andreï Viatcheslavovitch Loktionov - russe :  et en anglais :  (né le  à Voskressensk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Khimik Voskressensk, il a ensuite rejoint l'école du HK Spartak Moscou puis du Lokomotiv Iaroslavl où il a débuté dans la Superliga en 2007. Il est choisi en 2008 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Kings de Los Angeles en , en . Les Spitfires de Windsor le choisissent également au cours du repêchage de la Ligue canadienne de hockey en première ronde en . Il part alors en Amérique du Nord. Les Spitfires remportent la coupe J.-Ross-Robertson puis la Coupe Memorial. Il passe professionnel en 2009 et est assigné aux Monarchs de Manchester. Il inscrit quatre points dont un triplé lors de son premier match de la Ligue américaine de hockey contre les River Rats d'Albany pour une victoire 6-3. Le , il joue son premier match dans la LNH avec les Kings contre les Oilers d'Edmonton. Il se blesse à l'épaule lors de cette rencontre et rate une grande partie de la saison.

Le , il remporte la Coupe Stanley 2012 avec les Kings de Los Angeles.

Le , il est échangé par les Kings aux Devils du New Jersey en retour d'un choix de cinquième ronde au repêchage de 2013.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| HK Spartak Moscou 2 || Pervaïa liga|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Lokomotiv Iaroslavl 2|| Pervaïa liga|| 31|| 7|| 21|| 28|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2007-2008|| Lokomotiv Iaroslavl 2|| Pervaïa liga||   ||   ||   ||   ||  ||   ||   ||   ||   ||  
|-
|Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009|| Spitfires de Windsor|| LHO|| 51|| 24|| 42|| 66|| 16|| 20|| 11|| 22|| 33|| 2
|-
| 2008-2009|| Spitfires de Windsor|| Coupe Memorial||   ||   ||   ||   ||  || 6|| 2|| 5|| 7|| 0
|-
| 2009-2010|| Monarchs de Manchester|| LAH || 29 || 9 || 15 || 24 || 12 || 16 || 1 || 8 || 9 || 2
|-
| 2009-2010|| Kings de Los Angeles|| LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Monarchs de Manchester || LAH || 34|| 8|| 23|| 31|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Kings de Los Angeles || LNH || 19|| 4|| 3|| 7|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Monarchs de Manchester || LAH || 32|| 5|| 15|| 20|| 10|| || || || ||
|-
| 2011-2012|| Kings de Los Angeles || LNH || 39|| 3|| 4|| 7|| 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan="2"|2012-2013|| Monarchs de Manchester || LAH ||36 || 7|| 15||22 || 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|| Devils d'Albany || LAH || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Devils du New Jersey || LNH || 28|| 8|| 4|| 12|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"|2013-2014|| Devils du New Jersey || LNH || 48|| 4|| 8|| 12|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Hurricanes de la Caroline || LNH || 20|| 3|| 7|| 10|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 25 || 9 || 6 || 15 || 10 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2015-2016 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 56|| 8|| 14|| 22|| 32|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2016-2017 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 58|| 12|| 15|| 27 || 18|| 15 || 4|| 8|| 12|| 0
|-
| 2017-2018 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 25|| 8|| 6|| 14|| 6|| 9|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2018-2019 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 49|| 16|| 25|| 41|| 26|| 10|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2019-2020 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 60|| 3|| 10|| 13|| 16|| 5|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2020-2021 || HK CSKA Moscou || KHL || 35|| 3|| 13|| 16|| 6|| 23|| 2|| 7|| 9|| 27
|-
| 2021-2022 || HK Spartak Moscou || KHL || 31|| 8|| 8|| 16|| 8|| 5|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2022-2023 || HK Spartak Moscou || KHL || || || || || ||

| 87 || 15 || 11 || 26 || 8 || 2|| 0|| 0|| 0|| 0

Au niveau international 

| 2007 || Championnat du monde moins de 18 ans ||7||2||4||6 ||2|| +4||  Médaille d'or
|-
| 2008 || Championnat du monde moins de 18 ans ||6||3||5||8|| 29||0||  Médaille d'argent
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| +6|| align="left"| Sixième place
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en mai 1990
Naissance en RSFS de Russie
Champion de la Coupe Stanley
Naissance à Voskressensk
Attaquant de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du HK CSKA Moscou